Hāshemābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hāshemābād (ort i Iran), Lorestan, 
 Deh Now-ye Hāshemābād, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar